Trump Tower oder Trump Towers steht für folgende Bauwerke:

 Trump Tower, New York City, Vereinigte Staaten
 Trump Tower (Baku), Aserbaidschan
 Trump Tower (Bogotá), Kolumbien
 Trump Tower (Manila), Philippinen
 Trump Towers (Istanbul), Türkei
 Trump World Tower, New York City, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Trump International Hotel and Tower
 Millennium Tower (Frankfurt am Main), als „Trump Tower Europe“ geplant